Grégoire ou Gregoire est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
 Grégoire, prénom masculin.

Grégoire comme nom de personne ou prénom

Saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
Beaucoup de saints, portent ce nom ; ils sont classés ci-dessous par ordre chronologique de leur décès :
 Grégoire le Thaumaturge († 270), né en Cappadoce, évêque de Néocésarée ; fêté le 17 novembre.
 Grégoire de Spolète († 303), prêtre à Spolète en Italie, torturé et mis à mort sous l'empereur Maximien ; fêté le 24 décembre.
 Grégoire  l'Illuminateur († 326), apôtre de l'Arménie ; fêté le 4 mai et le 29 septembre.
 Grégoire de Nazianze l'Ancien, père de Grégoire de Nazianze, fêté le  en Orient ou le 2 janvier en Occident.
 Grégoire de Nazianze († 390), ou de Naziance alias Grégoire le Théologien, patriarche de Constantinople, Père de l'Église ; fêté le 25 janvier. 
 Grégoire d'Elvire (), confesseur et évêque d'Elvire en Espagne ; fêté le 24 avril.
 Grégoire de Nysse († 400), évêque, Père de l'Église ; fêté le 9 mars.
 Grégoire d'Auxerre († 528), évêque d'Auxerre ; fêté le 19 décembre.
 Grégoire de Langres († 539), originaire d'Autun, évêque de Langres ; fêté le 4 janvier.
 Grégoire de Tours, évêque, (°538- †594) ; fêté le 17 novembre.
 Grégoire  (°590 - †604), pape de Rome dit Grégoire le Grand ou le Dialogue ; fêté le 3 septembre (sacre) et le 12 mars (natalice).
 Grégoire II (°715 - †731), pape de Rome ; fêté le 13 février.
 Grégoire d'Utrecht (+ 776) ; originaire de Trèves, évêque d'Utrecht ; fêté le 25 août.
 Grégoire de Burtscheid ou Grégoire de Cerchiara († 999), higoumène du monastère Saint-André de Cerchiara (Calabre), appelé par l'empereur Othon III, en 997, à fonder le monastère de Burtscheid, près d'Aix-la-Chapelle ; fêté le 4 novembre.

Saints et bienheureux catholiques 
 Grégoire Barbarigo (°1625 - †1697), ou Grégoire de Bergame, évêque de Bergame, cardinal, puis évêque de Padoue ; fêté le 15 juin.

Saints orthodoxes 
 Grégoire d'Ohrid. († 1012), évêque d'Ohrid. Fêté le . 
 Grégoire de Nicomédie († 1240), ascète et thaumaturge dans le golfe de Nicomédie ; fêté le 2 avril.
 Grégoire le Sinaïte († 1346), un des maîtres de l'hésychasme ; fêté le 6 avril. 
 Grégoire Palamas († 1360), archevêque de Thessalonique, Père de l'Église orthodoxe ; fêté le 14 novembre. 
 Grégoire l'Hésychaste († vers 1405), fondateur du monastère de Saint-Nicolas au Mont Athos ; fêté le 7 décembre. 
 Grégoire de Vologda († le ), moine russe ; fêté le 23 janvier et le 30 septembre.
 Grégoire V de Constantinople († 1821), patriarche de Constantinople martyr ; fêté le 10 avril.
 Grégoire de Constantia, archevêque de Constantia et de Chypre ; fêté le 4 mars.

Religieux, auteurs ecclésiastiques 
 Grégoire (catholicos nestorien), 
 Grégoire de Chypre (moine nestorien), moine et écrivain religieux de l'Église d'Orient ()
 Grégoire de Nicopolis, ermite près de Pithiviers à la fin du 
 Grégoire, évêque de Brechin de 1218 à sa mort, survenue entre 1242 et 1246.
 Grégoire d'Agrigente, auteur de CPG 7950
 Grégoire d'Antioche, auteur de CPG 7384-7394
 Grégoire le prêtre, auteur de CPG 7975
 Grégoire (Postnikov), métropolite de Novgorod (1856-1860)

Papes 
 Grégoire , dit Grégoire le Grand, (590 - 604)
 Grégoire II, (715 - 731)
 Grégoire III, (731 - 741)
 Grégoire IV, (827 - 844)
 Grégoire V, (996 - 999)
 Grégoire VI, (1045 - 1046)
 Grégoire VII, (1073 - 1085), principal artisan de la réforme grégorienne, débutée sous le pontificat de Léon IX
 Grégoire VIII, (1187 - 1187)
 Grégoire IX, (1227 - 1241)
 Grégoire X, (1271 - 1276)
 Grégoire XI, (1370 - 1378)
 Grégoire XII, (1406 - 1415)
 Grégoire XIII, (1572 - 1585), instigateur du calendrier grégorien
 Grégoire XIV, (1590 - 1591)
 Grégoire XV, (1621 - 1623)
 Grégoire XVI, (1831 - 1846)

Patronyme 

 Grégoire, chanteur français.
 Grégoire, un officier byzantin d'origine arménienne du , actif pendant le règne de l'empereur Justinien (527-565) ;
 Albert Grégoire (1865-1949), député au Reichstag allemand de 1907 à 1911 pour la circonscription de Metz ;
 Antoine Grégoire (1871-1955), linguiste et phonéticien belge ;
 Antonina Grégoire (1914-1952), femme politique communiste et résistante belge
 Christophe Grégoire (19?-), acteur français ;
 Christophe Grégoire (1957-), basketteur français ;
 Christophe Grégoire (1980-), footballeur belge ;
 Emmanuel Grégoire (1977-), homme politique français ;
 Fabian Grégoire (1975-), auteur belge d’albums de littérature pour la jeunesse ;
 François Grégoire (1914-1973), professeur et essayiste français, également auteur de roman policier et de roman d'espionnage sous les pseudonymes Maxime Delamare, André Gex et René Derain ;
 Franz Grégoire (1898-1970), théologien et philosophe belge ;
 Gérard Grégoire (1949-1980), footballeur français ;
 Gilbert Grégoire (1923-2019), syndicaliste français ;
 Gilles Grégoire (1926-2006), homme politique québécois ;
 Hélène Grégoire (1904-1998), femme de lettres ;
 Hélène Grégoire (19?-), comédienne québécoise ;
 Henri Grégoire dit l'abbé Grégoire (1750-1831), évêque constitutionnel français et l'un des chefs de la Révolution française, auteur du fameux rapport Grégoire ;
 Henri Grégoire (1881-1964), byzantiniste belge, fondateur de la revue Byzantion ;
 Henri Charles Grégoire (1791-1854), architecte français ;
 Jean-Albert Grégoire (1899-1992), ingénieur automobile, auteur notamment du joint « tracta » ;
 Jean-Pierre Grégoire, pharmacologue, chercheur et professeur québécois ;
 Jeanne Grégoire (1976-), navigatrice française ;
  ;
 Louis Grégoire (1819-1897), géographe français ;
 Louis Chrysostôme Grégoire (1767-1835), appelé également par Alexandre Dumas père « l'abbé Grégoire », vicaire constitutionnel de Villers-Cotterêts. 
 Marcel-Hubert Grégoire (1902-1982), homme politique belge ;
 Marie Grégoire (1965-), femme politique québécoise ;
 Menie Grégoire (1919-2014), animatrice de radio en France dans les années 1970 ;
 Michel Grégoire (1944-), chanteur français ;
 Olivia Grégoire (1978-), femme politique française  ;
 Paul Grégoire (1911-1993), cardinal, archevêque de Montréal ;
 Pierre Grégoire (1540-1597), jurisconsulte français ;
 Pierre-Joseph Grégoire (1876-1962), constructeur automobile à Poissy Automobiles Grégoire ;
 René Grégoire (1871-1945), sculpteur médailleur français ;
 Richard Grégoire (1944-), compositeur québécois ;
 Roger Grégoire (1903-1982), coureur cycliste français ;
 Sophie Grégoire (1975-),  animatrice de télévision et chanteuse canadienne, épouse de Justin Trudeau ;
 Stéphan Grégoire (1969-), pilote automobile français ;
 Stéphane Grégoire (1968-), footballeur français ;
 Thierry Grégoire (19?-), contreténor français ;
 Victor Grégoire (1870-1938), botaniste belge.

 :
 Christine Gregoire (1947-), femme politique américaine ;
 Hervé Gregoire-Mazzocco (1977-), joueur de rugby ivoirien.

Toponyme 

 , et la commune française de ce nom.

Industrie 
 Automobiles Grégoire
 Grégoire - entreprise française appartenant au groupe italien SAME Deutz-Fahr, fabricant de machines à vendanger.

Divers 
 "Grégoire", biscuiterie fondée en 1500 dont le nom est déposé dès 1817. Elle devient biscuiterie "Gringoire" dans les années 1970, puis s'associe à la biscuiterie Brossard pour devenir "Gringoire-Brossard". Cette biscuiterie est implantée dans l'ouest de la France.
 GREGOIRE remplace en 2009 l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.

Voir aussi 
 Monastère Grigoriou (au Mont Athos).

Notes et références 

Homonymie de prénom
Patronyme français